Sudamérica Rugby Sevens 2018 – cykl zawodów w rugby 7 dla reprezentacji krajów zrzeszonych w Sudamérica Rugby oraz zaproszonych zespołów rozegrany w formie dwóch rankingowych turniejów pomiędzy 6 a 14 stycznia 2018 roku. Służył także jako eliminacja do Pucharu Świata 2018 oraz turnieju kwalifikacyjnego do World Rugby Sevens Series (2018/2019).

Zawody zostały rozegrane w formie dwóch dwudniowych rankingowych turniejów – w urugwajskim Maldonado i chilijskim Viña del Mar – w pierwszej połowie stycznia 2018 roku. W każdym z nich wzięło udział dwanaście drużyn – sześć należących do Sudamérica Rugby oraz sześć zaproszonych przez organizatorów, część z nich przysłała eksperymentalne składy. Zespoły przed pierwszym turniejem zostały rozstawione kolejno na podstawie rankingu World Rugby Sevens Series sezonu 2016/2017, turnieju kwalifikacyjnego do WRSS 2017/2018, rankingów kontynentalnych, na ostatnim miejscu umieszczono zaś Paragwaj, który zdobył kwalifikację z turnieju rugby 7 na Igrzyskach Boliwaryjskich 2017. Spośród sześciu uczestniczących południowoamerykańskich zespołów o premiowane awansem miejsca na Pucharze Świata i zawodach z cyklu WRSS walczyło pięć – bez mającej zagwarantowany w nich udział Argentyny
.

Urugwajski turniej został rozegrany w ramach corocznego Punta del Este Sevens, którego była to już dwudziesta dziewiąta edycja
. Niepokonane w pierwszym dniu były drużyny Chile i Irlandii, w trzeciej z grup o końcowej kolejności decydowała liczba małych punktów. W finale Południowoafrykańczycy zrewanżowali się Chilijczykom za porażkę w grupie, w meczu o trzecie miejsce Francja pokonała zaś Urugwaj. Zawody w Chile stanowiły jednocześnie część trzydziestej drugiej edycji Viña del Mar Sevens, a zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników pierwszego turnieju. W swoich grupach zwyciężały Irlandia, Niemcy i Urugwaj, kluczowy dla losów awansu na Puchar Świata 2018 był ćwierćfinałowy pojedynek Urugwaju z Brazylią. Brazylijczycy przegrali to spotkanie tracąc szansę na kwalifikację, Urugwajczycy ponownie zajęli w zawodach czwarte miejsce, zwyciężyli zaś Południowoafrykańczycy, którzy tym samym triumfowali także w całym cyklu. Tym samym reprezentacje Chile i Urugwaju uzyskały awans na Puchar Świata 2018 oraz do turnieju kwalifikacyjnego do World Rugby Sevens Series sezonu 2018/2019 rozegranego wraz z Hong Kong Sevens 2018, Urugwajczycy dodatkowo także dwóch zawodów obecnego sezonu – USA Sevens 2018 i Canada Sevens 2018.

Z obydwu turniejów zostały zaplanowane transmisje telewizyjne bądź były transmitowane w Internecie.

Punta del Este Sevens

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Viña del Mar Sevens

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Q
Rugby union w Urugwaju
Rugby union w Chile
Viña del Mar
2018 w Chile
Urugwaj w XXI wieku